Jack Willis ist der Name folgender Personen:
 Jack Willis (* 1920), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Jack Willis (Journalist) (1934–2022), US-amerikanischer Journalist, Fernsehproduzent und Filmemacher 
 Jack Willis (Rugbyspieler) (* 1996), englischer Rugbyspieler